Nebes ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Nebes (* 1955), deutscher Semitist
 Oskar Nebes (1884–1939), sudetendeutscher Landrat